Bee Movie Game — видеоигра, основанная на одноименном анимационном фильме студии DreamWorks. Игра была выпущена 30 октября 2007 года. Beenox разработала версии игры для Xbox 360, PlayStation 2 и Windows, Smart Bomb Interactive разработала версию для Wii, а Vicarious Visions — версию для Nintendo DS.

Джерри Сайнфелд, Джон Гудман, Патрик Уорбертон и Тресс Макнейл повторяют свои голоса из фильма в игре.

Игровой процесс 
Игра разбита на главы, каждая из которых представляет собой набор мини-игр. Как правило, это задачи по типу «нажми на кнопку в нужный момент» или же полеты с препятствиями. В перерыве между сюжетными заданиями предстоит заняться забегами по улью: можно покататься на любой приглянувшейся машине или устроиться на работу, можно работать пчелиным механиком, пчелиным таксистом или просто просиживать время и деньги за игровыми автоматами.

Сюжет 
Сюжет игры повторяет одноимённый фильм, местами дополняя или урезая некоторые моменты.

Критика 
Согласно сайту Metacritic, игра в целом игра получила смешанные отзывы,

Примечания 

Компьютерные игры 2007 года